Incarnate ():
 Incarnate — серия комиксов Ника Симмонса.
  — альбом группы The Obsessed 1999 года выпуска.
 Incarnate — альбом группы Killswitch Enagage 2016 года выпуска.